Marena – słowiańska bogini, Marzanna
 Marena – rodzaj chrząszczy z rodziny karmazynkowatych

Przypisy